Cochise kan syfta på:

 Cochise (1812–1874), en ledare för apacherna
 Cochise (låt av Audioslave) – en singel av Audioslave från 2002 på album Audioslave
 Cochise County - ett county i sydöstra delen av Arizona i USA